Reece City (Alabama)
 Alyssa Reece (Vancouver, Colúmbia Britànica, 1986), actriu porno canadenca 
 Arley Reece (Yoakum, Texas, 1943 - Marl, Alemanya, 2005), tenor i professor de cant estatunidenc 
 Jimmy Reece (Oklahoma City, Oklahoma 1929, - Trenton, Nova Jersey, 1958), pilot de curses automobilístiques